Успенский монастырь — монастырь в честь праздника Успения Богородицы.

Белоруссия 
 Успенский монастырь — православный женский монастырь в городе Орше Витебской области.
 Пустынский Успенский монастырь — православный мужской монастырь в урочище Пустынки в 12 км от города Мстиславля Могилёвской области.

Литва 
 Евьеский Успенский монастырь — православный мужской монастырь, действовавший в XIV—XIX веках в городе Евье (сейчас Вевис).

Молдавия 
 Гербовецкий Свято-Успенский монастырь — православный мужской монастырь в селе Гербовец Каларашского района.
 Городищенский Успения Пресвятой Богородицы монастырь — православный мужской монастырь в селе Цыпово.
 Каларашовский монастырь — православный женский монастырь в селе Каларашовка.
 Каприянский монастырь — православный монастырь в селе Каприяна.
 Кочулийский Успенский монастырь — православный мужской монастырь в селе Кочулия Кантемирского района.
 Кушеловский Успенский монастырь — православный женский монастырь в селе Кушеловка Шолданештского района.
 Таборский Успенский монастырь — православный женский монастырь в селе Табора Оргеевского района.
 Фрумошский Успенский монастырь — ныне Фрумоасский Свято-Троицкий монастырь.
 Цыганештский Успенский монастырь — православный мужской монастырь в селе Цыганешты.

Польша 
 Войновский Успенский монастырь — православный женский монастырь в посёлке Войново Варминьско-Мазурского воеводства.

Россия

Архангельская область 
 Александро-Ошевенский монастырь — православный мужской монастырь в селе Ошевенское.

Башкортостан 

 Уфимский Успенский монастырь

Белгородская область 
 Валуйский Успенский Николаевский монастырь — православный мужской монастырь в селе Валуйки.

Брянская область 
 Свенский монастырь — православный мужской монастырь в селе Супонево.

Владимирская область 
 Космин Яхромский монастырь — православный мужской монастырь в селе Небылое.
 Свято-Успенский Александровский монастырь — православный женский монастырь в Александрове.
 Успенский Княгинин монастырь — православный женский монастырь во Владимире.

Вологодская область 
 Андозерский Успенский монастырь — упразднённый в XVIII веке и не сохранившийся до наших дней монастырь на территории Белозерского района.
 Горне-Успенский монастырь — православный женский монастырь в Вологде.
 Кирилло-Белозерский монастырь — православный мужской монастырь в Кириллове.

Воронежская область 
 Дивногорский Успенский монастырь — православный мужской монастырь в посёлке Тубсанатория «Дивногорье».

Забайкальский край 
 Нерчинский Успенский монастырь — бывший православный мужской монастырь в селе Калинино Забайкальского края.

Ивановская область 
 Свято-Успенский монастырь — православный женский монастырь в Дунилове.

Карелия 
 Муромский Свято-Успенский монастырь — православный мужской монастырь в Пудожском районе на берегу Онежского озера.

Кемеровская область 
 Успенский монастырь (Елыкаево) — женский монастырь Кемеровской епархии.

Кировская область 
 Кукарский Успенский монастырь — православный женский монастырь в Советске.
 Успенский Трифонов монастырь — православный мужской монастырь в Кирове.

Костромская область 
 Паисиево-Галичский Успенский монастырь — православный женский монастырь в Галиче.

Красноярский край 
 Свято-Успенский мужской монастырь — православный монастырь в Красноярске.

Липецкая область 
 Свято-Успенский Липецкий монастырь — православный мужской монастырь в Липецке.

Ленинградская область 
 Староладожский Успенский монастырь — православный женский монастырь в селе Старая Ладога.
 Тихвинский Богородичный Успенский монастырь — православный мужской монастырь в Тихвине.

Московская область 
 Иосифо-Волоцкий монастырь — православный женский монастырь в селе Теряево.
 Успенский Брусенский монастырь — православный женский монастырь в Коломне.

Мордовия 
 Успенский монастырь — православный женский монастырь в Краснослободске.

Нижегородская область 
 Высоковский Успенский монастырь — православный мужской монастырь в селе Высоково.
 Свято-Успенская Саровская пустынь — православный мужской монастырь в Сарове.
 Флорищева пустынь — православный мужской монастырь в посёлке Фролищи.

Орловская область 
 Свято-Успенский монастырь — православный мужской монастырь в Орле.

Пермский край 
 Пермский Успенский женский монастырь — православный женский монастырь в Перми.
 Чердынский Успенский монастырь — православный женский монастырь в Чердыни.
 Свято-Успенский Трифонов мужской скит — православный мужской монастырь в селе Успенка Чусовского района.

Псковская область 
 Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — православный мужской монастырь в городе Печоры.
 Святогорский Свято-Успенский монастырь — православный мужской монастырь в посёлке Пушкинские Горы.

Сахалинская область 
 Березняковский Свято-Успенский монастырь — православный женский монастырь в селе Березняки.

Рязанская область 
 Вышенский Успенский монастырь — православный женский монастырь в селе Выша.

Северная Осетия 
 Аланский Успенский монастырь — православный мужской монастырь в селе Хидикус.

Татарстан 
 Зилантов Успенский монастырь — православный женский монастырь в Казани.
 Свияжский Успенский монастырь — православный мужской монастырь в селе Свияжск.

Тверская область 
 Отроч монастырь — православный мужской монастырь в Твери.
 Старицкий Свято-Успенский монастырь — православный мужской монастырь в Старице.

Тульская область 
 Свято-Успенский мужской монастырь — православный монастырь в Новомосковске.
 Успенский монастырь — православный женский монастырь в Туле.

Удмуртия 
 Свято-Успенский женский монастырь — православный женский монастырь в селе Перевозное Воткинского района.

Ярославская область 
 Адрианов Успенский монастырь — православный мужской монастырь в городе Пошехонье.
 Горицкий Успенский монастырь — православный мужской монастырь в Переславле-Залесском.

Крым 
 Свято-Успенский пещерный монастырь — православный мужской монастырь близ Бахчисарая.

Румыния 
 Монастырь Вэратек — православный женский монастырь в Нямецком жудеце.
 Монастырь Челик-Дере — православный женский монастырь в Тулчском жудеце.

Таиланд 
 Успенский монастырь — единственный (на 2014 год) мужской православный монастырь в Таиланде.

Украина 
 Елецкий монастырь — православный женский монастырь в Чернигове.
 Зимненский монастырь — православный женский монастырь в селе Зимнее Волынской области.
 Монастырь Успения Пресвятой Богородицы — бывший римско-католический доминиканский монастырь в посёлке Подкамень Львовской области.
 Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь — православный монастырь в селе Никольское Донецкой области. Объединяет в себе две обители — мужской Свято-Васильевский и женский Свято-Николаевский монастыри.
 Приморский Успенский монастырь — православный женский монастырь в селе Приморское Запорожской области.
 Святогорская лавра — православный мужской монастырь в Святогорске.
 Трахтемировский монастырь — православный мужской монастырь в селе Трахтемиров Черкасской области.
 Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь — православный мужской монастырь в Одессе.
 Черкасский Успенский монастырь — упразднённый старообрядческий монастырь, существовавший в Черкассах.

Эстония 
 Пюхтицкий монастырь — православный женский монастырь в деревне Куремяэ в волости Иллука.

Литература

Примечания

См. также 
 :Категория:Монастыри Успения Богородицы
 Успенский собор
 Успенская церковь